Paprotki, localité de voïvodie de Basse-Silésie.
 Paprotki, localité de voïvodie de Varmie-Mazurie.